Front démocratique désigne plusieurs partis politiques.
Le Front démocratique (Bosnie-Herzégovine)
Le Front démocratique (Chypre)
Le Front démocratique (Comores)
Le Front démocratique (Guinée-Bissau)
Le Front démocratique populaire (Italie)
Le Front démocratique (Monténégro)
Le Front démocratique (Pérou)